Potok Wielki steht für folgende geographischen Objekte in Polen:

 Potok Wielki, Gmina im Powiat Janowski, Woiwodschaft Lublin
 Potok Wielki (Jędrzejów), Ortsteil in Jędrzejów, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kolonia Potok Wielki in der Gmina Potok Wielki